Regierung Mikuláš Dzurinda steht für folgende Regierungen der Slowakischen Republik:
 Regierung Mikuláš Dzurinda I (30. Oktober 1998 – 15. Oktober 2002)
 Regierung Mikuláš Dzurinda II (16. Oktober 2002 – 4. Juli 2006)